RAF, akronymet har flere betydninger:
 Royal Air Force – det britiske luftvåben.
 Rote Armee Fraktion – en tysk terror-gruppe.
 Rīgas Autobusu Fabrika – busfabrik i Letland.
 Rapid Action Force – indisk politienhed til at sætte ind mod demonstrationer og oprør.
 RAF (musiker) – pseudonym for 1980ernes italienske musiker Raffaele Riefoli.